Hendrik Nienhuis, Nederlands rechtsgeleerde en bestuurder
Henk Nienhuis, Nederlands voetbaltrainer